Garry Douglas Unger, kanadski hokejist, * 7. december 1947, Calgary, Alberta, Kanada.

Unger je kariero začel pri klubu Laval National v ligi QMJHL, v sezoni 1967/68 pa je zaigral za klub Toronto Maple Leafs. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Detroit Red Wings, St. Louis Blues, Atlanta Flames, Los Angeles Kings in Edmonton Oilers, je skupaj odigral 1105 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 413 golov in 391 podaj, ter 51 tekem končnice, na katerih je dosegel dvanajst golov in osemnajst podaj. Ob koncu kariere je igral tudi za kluba Dundee Rockets in Peterborough Pirates v britanski ligi. 

Unger je med 24. februarjem 1968 in 21. decembrom 1979 odigral rekordnih 914 zaporednih tekem rednega dela lige NHL za klube Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, St. Louis Blues in Atlanta Flames. Rekord je veljal do leta 1987, ko je Doug Jarvis dosegel 964 zaporednih tekem.

Pregled kariere

|-
| Laval National
| QMJHL
| 66/67
|
| 48
| 38
| 35
| 73
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tulsa Oilers
| CPHL
| 66/67
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 66/67
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Tulsa Oilers
| CPHL
| 67/68
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 67/68
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 67/68
|
| 15
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 67/68
|
| 13
| 5
| 10
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval National
| QMJHL
| 67/68
|
| 2
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 68/69
|
| 76
| 24
| 20
| 44
| +6
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 69/70
|
| 76
| 42
| 24
| 66
| +24
| 67
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 70/71
|
| 51
| 13
| 14
| 27
| -32
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 70/71
|
| 28
| 15
| 14
| 29
| -4
| 41
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 20
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 71/72
|
| 78
| 36
| 34
| 70
| -8
| 104
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 35
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 72/73
|
| 78
| 41
| 39
| 80
| +7
| 119
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 73/74
|
| 78
| 33
| 35
| 68
| -17
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 74/75
|
| 80
| 36
| 44
| 80
| -1
| 123
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 75/76
|
| 80
| 39
| 44
| 83
| -1
| 95
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 7
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 76/77
|
| 80
| 30
| 27
| 57
| -12
| 56
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 77/78
|
| 80
| 32
| 20
| 52
| -35
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 78/79
|
| 80
| 30
| 26
| 56
| -44
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Flames
| NHL
| 79/80
|
| 79
| 17
| 16
| 33
| +2
| 39
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 80/81
|
| 58
| 10
| 10
| 20
| -17
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 80/81
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| -9
| 6
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 81/82
|
| 46
| 7
| 13
| 20
| +8
| 69
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 23
|-
| Moncton Alpines
| AHL
| 82/83
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 82/83
|
| 16
| 2
| 0
| 2
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dundee Rockets
| Britanska liga
| 85/86
|
| 35
| 86
| 48
| 134
|
| 64
|
| 6
| 7
| 6
| 13
|
| 44
|-
| Peterborough Pirates
| Britanska liga
| 86/87
|
| 30
| 95
| 143
| 238
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peterborough Pirates
| Britanska liga
| 87/88
|
| 32
| 37
| 44
| 81
|
| 116
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1277
| bgcolor="#7FFF00" | 691
| bgcolor="#7FFF00" | 673
| bgcolor="#7FFF00" | 1354
| bgcolor="#7FFF00" | -132
| bgcolor="#7FFF00" | 1437
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 149
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Laval National
Hokejisti Tulsa Oilers
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Atlanta Flames
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Moncton Alpines
Hokejisti Dundee Rockets
Hokejisti Peterborough Pirates